Гьян () — распространённая ганская фамилия.

 Футболисты Ганы:
 Асамоа Гьян (род. 1985)
 Баффур Гьян (род. 1980)
 Кристиан Гьян (1978—2021)
 Гьян, Уильям (род. 1985)

Примечания